Molekulska formula -{C14H18O3}- se može odnositi na:

 Stiripentol
 Girinal